Predrag Ristovic (Servisch: Предраг Ристовић) (Belgrado, 21 september 1975) is een Servisch doelman in het betaald voetbal. Hij verruilde in augustus 2014 RFC de Liège voor Cappellen FC.Sinds begin seizoen 18-19 staat hij in de goal bij Putte SK.

Statistieken

Ristovic, Predrag